Coulter puede referirse a:

Antroponimia 
Es el apellido de las siguientes personas:
 Allen Coulter, director de cine estadounidense;
 Ann Coulter (n. 1961), columnista conservadora estadounidense;
 John Merle Coulter (1851-1928), botánico estadounidense;
 Thomas Coulter (1793-1843), médico, botánico y explorador irlandés;
 Wallace H. Coulter, inventor estadounidense.

Toponimia 
 Coulter (Iowa), localidad de Estados Unidos.

Otros 
También puede referirse a los siguientes conceptos:
 Casa Coulter, casa histórica situada en San Diego (California, Estados Unidos);
 Contador Coulter (por Wallace H. Coulter), un aparato utilizado para contar y medir el tamaño de partículas en solución;
 Principio Coulter (por Wallace H. Coulter), principio que hace referencia al uso de un campo eléctrico para contar y dimensionar partículas que se encuentran en suspensión en un líquido conductor.